Koffie (drank), de drank
Koffie (Coffea), het geslacht koffieplanten